Águas Belas kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Águas Belas (ort), Pernambuco, 
 Águas Formosas (ort), Minas Gerais, 
 Águas Belas (kommun), Pernambuco,

Portugal 

 Águas Belas (freguesia i Portugal, Guarda), Sabugal, 
 Águas Belas (freguesia i Portugal, Santarém), Ferreira do Zêzere, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar